Урс (,  — «медведь») — имя, которое носили некоторые святые:
 Урс Аостский (VI век)
 Урс Золотурнский (III век)
 Урс Осерский (VI век)

См. также 
 Святая Урсула

Христианские святые